avellaneda, lloc on dominen els avellaner
 Argentina:
 Partit d'Avellaneda, a la província de Buenos Aires
 Avellaneda (Buenos Aires), ciutat argentina, cap del partit d'Avellaneda
 Avellaneda (Santa Fe), ciutat argentina de la província de Santa Fe
 Avellaneda (Córdoba), comuna de la província de Córdoba
 Departament d'Avellaneda, divisió administrativa de la província de Río Negro
 Departament d'Avellaneda (Santiago del Estero), divisió administrativa de la província de Santiago del Estero
 Espanya:
 Avellaneda (Castella i Lleó), municipi de la província d'Àvila
 Avellaneda (Biscaia), barri del municipi de Sopuerta (Biscaia)
 Alcubilla de Avellaneda, municipi de la província de Sòria
 Personatges:
 Nicolás Avellaneda, president argentí entre 1874 i 1880
 Marco Avellaneda, polític argentí, pare de Nicolás Avellaneda
 Mateu Avellaneda i Canyadell, dibuixant terrassenc
 Francisco de Avellaneda, poeta i dramaturg espanyol
 Alonso Fernández de Avellaneda, pseudònim de l'escriptor autor del Quixot apòcrif
 Organitzacions: Racing Club de Avellaneda, club de futbol argentí de la ciutat d'Avellaneda, al Gran Buenos Aires